Il y avait plusieurs navires de la Marine polonaise portant le nom d'ORP Ślązak:
 , un torpilleur de classe A56 servant avec la marine polonaise entre 1921 et 1937, un ancien A-59 allemand
 , un destroyer de classe Hunt servant pendant la Seconde Guerre mondiale
 , un sous-marin de classe Malioutka série XV construit en Union soviétique et mis en service en 1955.
  est une corvette de classe Gawron, actuellement en construction comme navire de patrouille, achevée en 2016.

Ślązak